peut faire référence à

 , dit l'Arménien (775-820), empereur byzantin de 813 à 820 ;
, pape en 903 ;
 (1310-1341), roi d'Arménie de 1320 à 1341.

Voir aussi 
 

Homonymie dynastique